Die erste Ausgabe des East and Central African Senior Challenge Cups 1970, auch Challenge Cup, fand vom 26. September bis zum 3. Oktober 1970 auf Sansibar statt. Vier ost- und mittelafrikanische Mannschaften spielten hier um den Titel des Ost- und Mittelafrikameisters. Uganda gewann seinen dritten Titel. Der East and Central African Senior Challenge Cup gilt als Nachfolgeturnier des Gossage Cup und Vorläufer des CECAFA-Cups.

Spielmodus 

Die vier teilnehmenden Länder spielten in einer Gruppenphase um den Titel des Ost-/Mittelafrikameisters.

Turnier 

|}

|}

Ost-/Mittelafrikameister 1970Uganda

Weblinks 

 Das Turnier auf www.rsssf.com

CECAFA-Cup
Fußballveranstaltung 1970
Fußball (Sansibar)
Sportveranstaltung auf Sansibar